Jungdemokraten kann sich beziehen auf:

 den Reichsbund der Deutschen Jungdemokraten, einem politischen Jugendverband zur Zeit der Weimarer Republik, der 1928 durch Namensänderung aus dem 1919 gegründeten Reichsbund demokratischer Jugendvereine hervorging und der Deutschen Demokratischen Partei nahe stand,
 die Deutschen Jungdemokraten (DJD), einem politischen Jugendverband, der 1947 als Jugendorganisation der FDP gegründet wurde und nach der Bonner Wende 1982 parteiunabhängig war,
 den parteiunabhängigen politischen Jugendverband Jungdemokraten – Junge Linke (JD/JL), der 1992 als Zusammenschluss der Deutschen Jungdemokraten und der Marxistischen Jungendvereinigung Junge Linke gegründet wurde, und sich 1998 in JungdemokratInnen – Junge Linke umbenannte,
 den Studentenverband Radikaldemokratische Studentengruppen – Jungdemokraten an der Hochschule (RSG – Jungdemokraten), der 1985 durch Namensänderung aus dem Liberalen Hochschulverband (LHV) hervorging.